Aleksandar Škorić (19?-), arbitre yougoslave de football ;
 Dragan Škorić (né en 1937), ingénieur agronome et généticien serbe ;
 Maja Škorić (née en 1989), joueuse de basket-ball serbe ;
 Mile Škorić (né en 1991), footballeur croate ; 
 Zlatko Škorić (1941-2019), footballeur puis entraîneur yougoslave et croate.

Homonymie de patronyme croate
Homonymie de patronyme serbe